Westmoreland bezeichnet

folgende Orte in den Vereinigten Staaten:
 Westmoreland (Illinois)
 Westmoreland (Kansas)
 Westmoreland (Kentucky)
 Westmoreland (New Hampshire)
 Westmoreland (New York)
 Westmoreland (Oregon)
 Westmoreland (Tennessee)
 Westmoreland (Virginia)
 Westmoreland (West Virginia)
 Westmoreland County (Pennsylvania)
 Westmoreland County (Virginia)
 Westmoreland City (Pennsylvania)
 Westmoreland Depot (New Hampshire)
 Westmoreland Heights (Tennessee)
 Westmoreland Hills (Maryland)

in Jamaika:
 Westmoreland Parish, Verwaltungseinheit

in Kanada:
 Westmoreland (Prince Edward Island)

Personen:

 James Westmoreland (* 1988), britischer Motorradrennfahrer
 Kathy Westmoreland (* 1945), US-amerikanische Sängerin (Sopranistin)
 Lynn Westmoreland (* 1950), US-amerikanischer Politiker
 Paul Westmoreland (1916–2005), US-amerikanischer Country-Musiker, Songschreiber und Radiomoderator
 Wash Westmoreland (* 1966), englischer Filmproduzent und Filmregisseur
 William Westmoreland (1914–2005), Oberbefehlshaber der US-amerikanischen Truppen im Vietnamkrieg

Siehe auch:

 Westmorland, ehemalige Grafschaft in England heute in Cumbria und North Yorkshire
 Westmoreland County
 Westmoreland City Park